Восемь кораблей Королевского флота, назывались HMS Ajax в честь античного героя Аякса:
 HMS Ajax — 74-пушечный линейный корабль корабль 3 ранга; спущен на воду в 1767 году, продан в 1785 году.
 HMS Ajax — 74-пушечный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1798 году. Сражался при Трафальгаре в 1805 году; сгорел от несчастного случая в 1807 году.
 HMS Ajax — 74-пушечный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1809 году. Переделан в винтовой в 1846 году; разобран в 1864 году.
 HMS Ajax — 78-пушечный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1835 году как HMS Vanguard. Переименован в HMS Ajax в 1867 году; разобран в 1875 году.
 HMS Ajax — броненосец типа Ajax; спущен на воду в 1880 году; продан в 1904 году.
 HMS Ajax — линкор типа King George V; спущен на воду в 1912 году; разобран в 1926 году.
 HMS Ajax (22) — лёгкий крейсер типа Leander; спущен на воду в 1934 году. Участвовал в бою в устье Ла-Платы; разобран в 1949 году.
 HMS Ajax (F114) — фрегат типа Leander; спущен на воду в 1962 году; разобран в 1988 году.
 HMS Ajax (S125) — запланирован как седьмая подводная лодка типа Astute.